David Horsey ist der Name folgender Personen:

* David Horsey (Karikaturist) (* 1951), US-amerikanischer Karikaturist 
 David Horsey (Rallyefahrer), kenianischer Automobilrennfahrer 
 David Horsey (Golfspieler) (* 1985), englischer Golfspieler